(1950- ), acteur irlandais
Michael Redmond (1963- ), joueur américain de go
, homme politique canadien
Mike Redmond (1971- ), joueur de baseball
Mickey Redmond (1947- ), joueur de hockey sur glace